

Cinema 
 Moments – film del 1974 diretto da Peter Crane

Musica 
 Moments – album di Boz Scaggs del 1971
 Moments – album di Christine Guldbrandsen del 2004
 Moments – singolo di Ayumi Hamasaki del 2004, dall'album My Story
 Moments – traccia dell'album Up All Night degli One Direction del 2011
 Moments – singolo di Tove Lo del 2015
 Moments – EP di Emma Muscat del 2018
Moments – album del 2010 del rapper NF